Slopestyle kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Zawodniczki rywalizowały w dniach 14–15 lutego w Genting Snow Park w Zhangjiakou.

Mistrzynią olimpijską została Szwajcarka Mathilde Gremaud. Drugie miejsce zajęła zawodniczka gospodarzy Eileen Gu. Na trzecim stopniu podium uplasowała się Estonka Kelly Sildaru.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

Finały

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022